Семеніхін (Семенихін) — слов'янські українське або російське прізвище, що походить від слов'янського імені «Семен».

Жіноча форма — Семеніхіна.

Походження 

Основою прізвища Семеніхін послужило церковне ім'я Семен. Прізвище Семеніхін веде свій початок від давньоєврейського імені Симеон — «почутий Богом у молитві», яке має ряд форм — Сема, Семен, Сеня, Сенява і т. ін.

Святим заступником цього імені вважається Симеон Богоприємець, праведний старець, що жив в Єрусалимі. За навіюванню Святого Духа праведний Симеон зустрів Богонемовля в Єрусалимському храмі, взяв його на руки (чому і називається Богоприїмцем) і сказав: «Нині відпускаєши раба Твого, Владико!».

Відповідно до іншої, менш правдоподібної версії, це прізвище походить від прізвисько Семениха, основою для якого послужив дієслово «дріботати» — «говорити плутано, плутатися», «стояти неспокійно, переступати з ноги на ногу», «вчащати ногами, дрібно і скоро крокувати». У цьому випадку прізвище може містити вказівку на манеру мови або ходи його предка..

Відомі носії 

 Семеніхін Артем Юрійович (. 1982 р.) — блогер, міський голова міста  Конотоп.
 Семеніхін Володимир Анатолійович (. 1967 р.) — російський підприємець, галерист, колекціонер і меценат.
 Семеніхін Володимир Ілліч (. 1956 р.) — російський дизайнер книжковий графік і видавець.
 Семеніхін Володимир Сергійович (1918—1990) — радянський учений в області автоматики, державний діяч.
 Семеніхін Геннадій Олександрович (1919—1984) — радянський письменник.
 Семеніхін Денис Володимирович (. 1971 р.) — телеведучий, експерт з фітнесу, онук В. С. Семеніхіна.
 Семеніхін Ігор Ілліч (. 1955 р.) — російський художник-імпресіоніст.

 Семеніхіна Наталія Михайлівна ( 1970 р.) — журналістка і телеведуча.

Примітки